Vedasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vedasjön (Husby-Oppunda socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (5,82 ha)
Vedasjön (Västerhaninge socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (26,2 ha)
Vedasjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun, 
Vedasjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (55,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn